Alles Liebe – drugi album zespołu Die Flippers z roku 1971.

Lista utworów

Albumy Die Flippers
Albumy muzyczne wydane w roku 1971